Svend eller Sven Nielsen er navnet på flere personer:

 Svend Nielsen (gårdejer) (f. 1879) - dansk gårdejer og medlem af Folketinget
 Svend Nielsen (filmselskabsdirektør) (1891-1958) – dansk filmselskabsdirektør (Svend Jens Frederik Nielsen)
 Svend Nielsen (nationalbankdirektør) (1893-1981) – dansk nationalbankdirektør (Svend Aage Nielsen)
 Sven Nielsen (1901-1976) – dansk forlægger (Sven Sigurd Nielsen)
 Svend Nielsen (1903-1995) (1903-1995) – dansk direktør
 Svend Nielsen (politiker) (f. 1909) - dansk modstandsmand og medlem af Folketinget
 Svend Nielsen (fodboldspiller) (1928-2005) – dansk fodboldspiller
 Svend Nielsen (museumsinspektør) (1931-1994) – dansk museumsinspektør
 Svend Nielsen (komponist) (født 1937) – dansk komponist
 Svend Hvidtfelt Nielsen (født 1958) – dansk komponist og organist